Grintschach ist der Name folgender Orte:

 Grintschach (Gemeinde Glanegg), Ortschaft der Gemeinde Glanegg, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Grintschach (Gemeinde Himmelberg), Ortschaft der Gemeinde Himmelberg, Bezirk Feldkirchen, Kärnten